Stora Hagasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hagasjö, sjö i Svenljunga kommun,  (10,3 ha)
Stora Hagasjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (16,1 ha)
Stora Hagasjön (Nittorps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,

Se även
Hagasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn